Hillsboro peut désigner :

 Hillsboro (Alabama) 
 Hillsboro (Arkansas)
 Hillsboro (Caroline du Nord)
 Hillsboro (Colorado)
 Hillsboro (Dakota du Nord)
 Hillsboro (Géorgie)
 Hillsboro (Illinois)
 Hillsboro (Indiana)
 Hillsboro (Iowa)
 Hillsboro (Kansas)
 Hillsboro (Kentucky)
 Hillsboro (Maryland)
 Hillsboro (Mississippi)
 Hillsboro (Missouri)
 Hillsboro (Montana)
 Hillsboro (New York)
 Hillsboro (Nouveau-Mexique)
 Hillsboro (Ohio)
 Hillsboro (Oregon)
 Hillsboro (Pennsylvanie)
 Hillsboro (Texas)
 Hillsboro (Virginie)
 Hillsboro (Virginie-Occidentale)
 Hillsboro (Wisconsin)

Voir aussi 
 Hillsboro Peak Lookout Tower and Cabin, tour de guet et cabane américaines dans le comté de Sierra, au Nouveau-Mexique.